

Geografia

Niemcy 
 Döttingen – dzielnica gminy (Ortsteil) Braunsbach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall

Szwajcaria 
 Döttingen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach

Zobacz też 
 Dötting
 Dottingen